Brant Weidner – ex cestista statunitense
 Gabrielle Weidner – partigiana francese
 Johan Hendrik Weidner – partigiano olandese
 Thorsten Weidner – ex schermidore tedesco